Черновка:

Населённые пункты 
 Россия
 Черновка — село в Немецком национальном районе Алтайского края, ликвидировано в 1971 г.
 Черновка — село в Свободненском районе Амурской области.
 Черновка — деревня в Белорецком районе Башкортостана.
 Черновка — хутор в Прохоровском районе Белгородской области.
 Черновка — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Черновка — деревня в Ардатовском районе Мордовии.
 Черновка — село в Кочковском районе Новосибирской области.
 Черновка — село в Кыштовском районе Новосибирской области.
 Черновка — деревня в Северном районе Оренбургской области.
 Черновка — село в Кинель-Черкасском районе Самарской области.
 Черновка — село в Сергиевском районе Самарской области.
 Черновка — исторический район Санкт-Петербурга.
 Черновка — деревня в Лихославльском районе Тверской области.
 Черновка — деревня в Угличском районе Ярославской области.
 
 Украина
 Черновка — село в Новоселицком районе Черновицкой области.

Реки в России 
 Черновка — река в Самарской области, приток Большого Кинеля.
 Черновка — река в Смоленской области, приток Западной Двины.
 Черновка — река в Тверской области, приток Медведицы.
 Черновка — река в Пермском крае, приток Тимшора.
 Черновка — река в Ленинградской области, впадает в Нарвское водохранилище.

Острова 
 Черновка — румынский остров на Дунае.

См. также 
 Чернавка
 Сельское поселение Черновка